Olaszország
Montecchio, település Olaszországban, Umbria régióban, Terni megyében
Montecchio Emilia, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Reggio Emilia megyében
Montecchio Maggiore, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében
Montecchio Precalcino, település Olaszországban, Veneto régióban, Vicenza megyében